До́сон, иногда неверно До́усон (;  или ) — англоязычное имя, произошедшая от него фамилия и топоним.

Фамилия 
 Доусон, Алекс (1940—2020) — шотландский футболист, нападающий.
  (1890—1960) — аргентинский астроном.
 Доусон, Бертран (1864—1945) — врач британской королевской семьи.
 Доусон, Брендон (род. 1967) — зимбабвийский регбист и тренер.
 Доусон, Джон (1820—1881) — британский индолог.
 Доусон, Джон Уильям (1820—1899) — канадский геолог.
 Доусон, Джозеф (1888—1912) — 23-летний кочегар, погибший во время крушения лайнера «Титаник».
 Доусон, Джордж Мерсер (1849—1901) — канадский геолог и географ.
 
 Доусон, Крейг (род. 1990) — английский футболист.
 Доусон, Кристофер Генри (1889—1970) — английский историк, философ и культуролог.
 Доусон, Кэрол — шотландская кёрлингистка.
 Доусон, Кэтлин (род. 1997) — великобританская пловчиха.
 Доусон, Майкл (род. 1983) — английский футболист, защитник, в настоящее время выступает за английский клуб «Халл Сити».
 Доусон, Ричард (1932—2012) — американский актёр британского происхождения.
 Доусон, Розарио (род. 1979) — американская актриса.
 Доусон, Роксанн (род. 1958) — американская актриса.
 Доусон, Томас (1889—1951) — английский шахматный композитор.
 Доусон, Уильям Харбутт (1860—1948) — британский писатель, автор книг о Германии.
 Доусон, Филип Генри Мэннинг (1924—2014) — британский архитектор.
 Доусон, Чарли (1860-е—1908) — индеец племени тагиш, один из первооткрывателей золота Клондайка.
 Доусон, Чарльз (1846—1916) — британский археолог-любитель, главный подозреваемый в создании «Пилтдаунского человека».
 Доусон, Чед (род. 1982) — американский боксёр.
 Доусон, Шейн (род. 1988) — популярный видеоблогер, актёр и комик.
 Доусон, Энди (род. 1978) — английский футболист, левый защитник.
 Доусон, Энтони (1916—1992) — английский актёр шотландского происхождения.
 Доусон, Эрнест Кристофер (1867—1900) — английский поэт, романист, автор рассказов.

Вымышленные персонажи 
 Майкл Доусон — персонаж из телесериала «Остаться в живых».

Топоним 
 Доусон — бывшая столица территории Юкон (Канада).
 Доусон — кратер на обратной стороне Луны, названный в честь Бернгарда Доусона.

См. также 
 
 Додсон

Примечания